No NUTS (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) códigos da Bélgica (BE), os três níveis são:

Códigos NUTS 

Na versão 2003, o Arrondissement de Verviers era codificado BE333.

Unidades administrativas locais 

Abaixo os níveis NUTS, a LAU dois (Unidades administrativas Barra Mansa) os níveis são:

Tradução do inglês para português
Os códigos LAU da Bélgica podem ser baixados aqui: ''

Ver também 
 Subdivisões da Bélgica
 ISO 3166-2 códigos da Bélgica
 FIPS códigos de região da Bélgica

Belgica
Nuts